Pierwszy rząd Antonia Segniego (1955–1957)
 Drugi rząd Antonia Segniego (1959–1960)